Это список серий оригинального аниме-сериала «Евангелион».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Евангелион
Е